Moken (lud)
 język moken